Влади́мир Валенти́нович Моро́хин (20 октября 1955) — советский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник СК «Родина» (Волгоград). В ФК «Ротор» провёл 12 сезонов, в которых принял участие в более чем 400 матчах. В 1977 году сыграл пять матчей за ФК «Крылья Советов» в высшей лиге.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте footbook.ru требуется регистрация

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «КПТ-85»